1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je u sezoni 1999./2000. činilo 28 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije grupe. Pobjednici grupa bi igrali finale čime bi bio odlučen prvak lige, odnosno klub koji će biti promoviran u 3. HNL – Istok. Iz lige su ispadali 14-oplasirani klubovi iz obje grupe, dok bi u slučaju da iz 3. HNL – Istok ispada više klubova iz Vukovarsko-srijemske županije, u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku bi ispao jedan ili oba 13-oplasirana kluba.

Prvenstvo i promociju u 3. HNL – Istok rang je osvojio NK Zrinski Asteroid Bošnjaci nakon finalnog meča s HNK Fruškogorac Ilok. U 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku su ispali posljednjeplasirani NK Borinci Jarmina i NK Negoslavci.

Tablica 

Finalna utakmica prvenstva odigrana je 18. lipnja 2000. godine na stadionu HNK Cibalije u Vinkovcima između pobjednika grupa HNK Fruškogorac Ilok i NK Zrinski Asteroid Bošnjaci. Utakmica je završena rezultatom 0:0, te se prešlo na izvođenje jedanaesteraca, gdje je NK Zrinski Asteroid Bošnjaci bio bolji rezultatom 8:7

Bilješke 
NK Borinci Jarmina su kažnjeni oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 RSSSF.com
 Vinkovački List #2397

1999-2000
vukovarsko-srijemska-1